Bend Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bend Mountain (Kusilvak Census Area, Alaska)
 Bend Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska)

Siehe auch:
 Big Bend Mountain
 Bent Mountain